Броншевице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Серадзкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 4477 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Блашки
 Гмина Бжезины
 Гмина Бжезнё
 Гмина Чайкув
 Гмина Клёнова
 Гмина Врублев
 Гмина Злочев

Ссылки 

гмины Лодзинского воеводства